Die spanische autonome Gemeinschaft Madrid hat 179 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Madrid
!